Чёрная мантелла () — лягушка из рода Mantella семейства Mantellidae. Длина 22—31 мм. Один из наиболее окрашенных видов мантелл. Вместе с ним обитает другой сходный вид — Mantella baroni, отличающийся окраской брюшка. Точно отличить один вид от другого очень трудно.

Ареал 
Населяет дождевые горные леса, встречаясь в слое опавших листьев в одних и тех же биотопах, поблизости от ручьев и рек. В местах обитания количество осадков изменяется в зависимости от времени года, а температура воздуха колеблется не только в течение года, но и на протяжении суток.

Примечания

Литература 
 Журнал «В мире животных», 2006, № 3

Мантеллы
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1872 году